Maynard (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Maynard (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Maynard (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Maynard (Ohio), comunitat no incorporada a l'oest del township de Colerain al comtat de Belmont (Ohio, Estats Units)